Еон се може односити на:

 Еон (геологија)
 Еон (компанија)
 Еон (хронологија)